

Informatica
groff – software di desktop publishing

Persone
Daniele Groff – cantautore italiano
Guillielmus de Groff – scultore ed ebanista belga
Jonathan Groff – attore e cantante statunitense
Lionello Groff – politico italiano
Sarah Groff – triatleta statunitense